Le patronyme Goutier est partagé par :
 Jean-Michel Goutier (1935-2020), poète performeur et essayiste français
 Saskia Goutier, DJ néerlandaise, plus connue sous son pseudonyme de s'Aphira